En anatomie animale et humaine, le cerveau (ou encéphale), est l'organe central supervisant le système nerveux ;
 En cuisine on parle généralement de cervelle.

Œuvres de fictions 
Le Cerveau est le titre de plusieurs œuvres :
Le Cerveau, film français réalisé par Gérard Oury en 1969 ;
Le Cerveau (HOMЯ),  de la  des Simpson diffusé en 2001.

Patronyme 

 Pierre Cerveau, compositeur français du .

Personnages de fictions 
 Le Cerveau (Mastermind dans la version originale), un super-vilain de l'univers de Marvel Comics ;
 Le Cerveau (The Brain dans la version originale), un super-vilain de l'univers de DC Comics.

Voir aussi 
 
Homonymie de titre